Deze hits stonden in 2017 op nummer 1 in Litouwen.

Muziek in 2017
Litouwen
Muziek in Litouwen